defenestracja (czynność)
 defenestracja praska
 defenestracja wrocławska